SA-6 ist
 2K12 Kub, eine sowjetische Flugabwehrrakete
 eine andere Bezeichnung für A-101, einen Testflug im Apollo-Programm der NASA